Mennen kan verwijzen naar:

 Mennen (paardensport), over het rijden met paard en wagen 
 Mennen (band), een Nederlandse rockband rond zanger Jos Mennen.